Никола́й Миро́нов:
 Миронов, Николай Владимирович (1921—1989) — советский учёный-юрист, специалист в области международного права.
 Миронов, Николай Дмитриевич (1880—1936) — русский востоковед-индолог.
 Миронов, Николай Ефимович (1936—1999) — советский и российский партийный и государственный деятель.
 Миронов, Николай Иванович (1925—1943) — подпольщик Великой Отечественной войны.
 
 Миронов, Николай Романович (1913—1964) — советский партийный деятель, генерал-майор КГБ.
 Миронов, Николай Фёдорович (1924-2014) ― советский колхозный рабочий, Герой Социалистического Труда (1973).